Тигра́н Давтя́н: Давтян, Тигран Людвигович (род. 1978) — армянский футболист.
 Давтян, Тигран Маврович (род. 1961) — армянский государственный деятель.
 Давтян, Тигран Суренович (род. 1983) — армянский футболист.

Примечания